A 2017-es Betfred snooker-világbajnokságot 2017. április 15. és május 1. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban.

Érdekességek

Díjazás 
A összdíjazást, valamint a győztesnek járó pénzdíjat is emelték a tavalyi versenyhez képest. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Naptár 
Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

* - Judd Trump és Rory McLeod mérkőzése 7-9-es állás után az esti mérkőzéseket követően fejeződött be.

Ágrajz

Selejtezők 
A három kvalifikációs kört 2017. április 5. és április 12. között bonyolították le.

Jegyzetek

Források 
 Betfred World Championship 2017

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok